Михаи́л Васи́льевич Ми́щенко (27 июня 1989, Ижевск) — российский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Начинал в СДЮСШОР по футболу Ижевска, первый тренер — Коротаев Станислав Юрьевич. Футбольную карьеру начал в «СОЮЗ-Газпроме». Затем три сезона провёл в казанском «Рубине», но не сыграл за него ни одного матча в Чемпионате, играя, в основном, в матчах Кубка России и молодёжного первенства. За это время трижды отравлялся в аренду: в «Терек», в составе которого дебютировал в Премьер-лиге, «Аланию» и «Вентспилс». 28 марта 2011 года подписал контракт с московским «Торпедо». 2 сентября 2013 года перешёл на правах аренды в «Ангушт». 18 февраля 2014 года расторг контракт с «Торпедо», после чего подписал контракт с саратовским «Соколом». 6 августа 2014 года стал игроком «Сахалина». В 2015 году пополнил ряды «Тосно», после чего был отдан в аренду «Лучу-Энергии». Перед сезоном 2016/17 перешёл в «Сибирь». В сезоне 2017/18 подав жалобу клуб в Палату по разрешениям споров РФС в связи с задолженностью и в январе 2017 перешёл в «Тамбов». В июне 2019 покинул клуб и через 1,5 месяца перешёл в клуб чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ».

В сборной 
В составе студенческой сборной России участвовал во Всемирной Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне, где россияне стали четвёртыми. 23 июня 2013 года был включён в окончательный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2010
 Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2009
 Победитель зоны «Центр» ПФЛ: 2013/14
 Победитель ФНЛ 2018/2019

Личная жизнь 
27 октября 2012 года женился на Анастасии.

25 мая 2014 года родился сын Сергей.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Ангушт»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайсар»